Aleksandra Iljiniczna Barancewa (, ur. 22 grudnia 2001 w Kirowie) – rosyjska skoczkini narciarska. Medalistka zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017) i mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutowała we wrześniu 2016 w Einsiedeln, zajmując 15. i 6. miejsce w konkursach FIS Cup. Na podium zawodów tego cyklu stanęła miesiąc później, dwukrotnie zajmując 2. pozycję w konkursach rozegranych w Râșnovie.

W grudniu 2016 po raz pierwszy zgłoszono ją do zawodów Pucharu Kontynentalnego, jednak ostatecznie nie stanęła na starcie zmagań w Notodden. W lutym 2017 wystartowała w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Erzurum – w konkursie indywidualnym zajęła 6. miejsce, a w rywalizacji zespołów mieszanych z rosyjską drużyną sięgnęła po brązowy medal. W marcu 2017 w tej samej konkurencji z zespołem obwodu moskiewskiego zdobyła mistrzostwo Rosji.

W sierpniu 2017 w Oberwiesenthal po raz pierwszy wystąpiła w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego (w ramach letniej edycji tego cyklu), zajmując miejsca w drugiej dziesiątce. We wrześniu 2017 zadebiutowała w zawodach najwyższej rangi, zajmując w Czajkowskim 22. i 28. miejsce w konkursach Letniego Grand Prix. 15 września 2017 po raz pierwszy stanęła na podium Letniego Pucharu Kontynentalnego, plasując się w Trondheim na 2. pozycji. W klasyfikacji generalnej edycji 2017 tego cyklu została sklasyfikowana na 6. miejscu.

1 grudnia 2017 w Lillehammer zadebiutowała w Pucharze Świata, w swoim pierwszym starcie zajmując punktowaną pozycję (29. miejsce).

Mistrzostwa świata juniorów

Starty A. Barancewej na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Notodden – 16 grudnia 2017 (1. miejsce)
  Planica – 20 stycznia 2018 (2. miejsce)
  Planica – 21 stycznia 2018 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Trondheim – 15 września 2017 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Râșnov – 1 października 2016 (2. miejsce)
  Râșnov – 2 października 2016 (2. miejsce)
  Szczuczyńsk – 11 lipca 2019 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Kirowie
Urodzeni w 2001